Rommelfanger ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Rommelfanger (* 1957), deutscher Politiker (SPD)
 Ulrich Rommelfanger (* 1955), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker (CDU)